Чемпионат Европы по настольному теннису 2012 года проходил с 17 по 21 октября в датском городе Хернинг на арене дворца спорта «Jyske Bank Boxen».

Во время чемпионата было разыграно 4 комплекта медалей: в одиночном и парном разрядах среди мужчин и женщин.

В мужском одиночном разряде своё чемпионское звание отстоял спортсмен из Германии Тимо Болль, который завоевал в Хернинге шестой индивидуальный титул чампионатов Европы. Всего он имеет 16 золотых медалей европейских чемпионатов. В женском одиночном разряде золото завоевала Виктория Павлович из Белоруссии, тем самым вернув себе чемпионское звание, впервые полученное ею в 2010 году в чешской Остраве.

Итоги

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 

2012
Настольный теннис